Kibibyte (KiB), een eenheid van informatie gelijk aan 1024 bytes
K1B (motor), een voormalig merk van motorfietsen
Kliniek voor Intensieve Behandeling
Kring voor Internationale Betrekkingen, een studentenvereniging verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven